Suelo puede referirse a:

 El suelo, parte externa de la corteza terrestre.
 El suelo; en ingeniería, sustrato físico sobre el que se realizan las obras.
 El suelo; en urbanismo y planificación territorial, espacio físico sobre el que se construyen los edificios y las infraestructuras.
 El suelo; en arquitectura, terreno donde se construye un edificio.
 El suelo o pavimento; en arquitectura, la base horizontal de una determinada construcción (o las diferentes bases de cada nivel de un edificio) que sirve de apoyo a las personas o a cualquier pieza de mobiliario.

Además, puede hacer referencia a:
 La función suelo; en matemáticas, función que devuelve, para cada número real, el número entero más próximo que no lo supere.
 La cláusula suelo; en derecho hipotecario, limitación mínima del tipo de interés establecida en el documento de formalización de la hipoteca.
El ejercicio de suelo es una de las disciplinas que forman las competiciones de gimnasia artística.

Enlaces externos